Жорж Претр (1924—2017) — французький диригент.
 Себаст'єн ле Претр де Вобан (1633—1707) — французький військовий інженер; маршал Франції.

Французькі прізвища